Antimachos () ist

in der griechischen Mythologie:
 Antimachos (Troja), Trojaner der vorschlug, Menelaos zu töten
 Antimachos (Sohn des Herakles)
 Antimachos (Sohn des Pyles), Bruder des Kyathos
 Antimachos (Teilnehmer an der kalydonischen Jagd)
 Antimachos (Freier der Penelope)
 Antimachos (Sohn des Aigyptos), von seiner Braut Idaia getötet
 Antimachos (Sohn des Thrasyanor), Gatte der Deiphonte, Vater des Amphianax und Deiphontes
 Antimachos (Kreter), von Aineias vor Troja getötet
 Antimachos (Trojanisches Pferd), einer der Griechen im Trojanischen Pferd

der Name von:
 Antimachos I., König des griechisch-baktrischen Königreichs
 Antimachos II. Nikephoros, König des griechisch-baktrischen Königreichs
 Antimachos (Archon), Archon von Athen im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Antimachos (Schatzmeister), Schatzmeister des Timotheos
 Antimachos (Trierarch)
 Antimachos von Kolophon (um 400 v. Chr.), epischer Dichter der klassischen Zeit
 Antimachos von Teos (um 750 v. Chr.), früher epischen Dichter